Le Manoir peut désigner :
 Le Manoir, commune française du Calvados ;
 Le Manoir, commune française de l'Eure ;
 Le Manoir ou Maison Dochain, immeuble classé de la ville de Marche-en-Famenne (Belgique) ;
 le Manoir, une série de romans d'Évelyne Brisou-Pellen ;
 le Manoir, une chanson du groupe de rock français Indochine parue sur l'album Paradize, en 2002 ;
 Le Manoir, un film de 2017 réalisé par Tony Datis.

Manoir
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France